Isola dei Porri  – isola nel canale di Malta
Isola dei Porri  – isola nel mar di Sardegna
Isola dei Porri  – isola nel mar Tirreno